Helosciadium simense är en flockblommig växtart som beskrevs av Ferdinand von Hochstetter och Achille Richard. Helosciadium simense ingår i släktet krypflokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krypflokor
simense